Фра́нтишкови-Ла́зне (), бывш. Франценсбад () — курортный город в Чехии, в Рудных горах, на территории Карловарского края, близ города Хеб, в 65 км к юго-западу от Карловых Вар, неподалёку от границы с Германией. Население 5,2 тыс. жителей (2004).

Общая характеристика 

Франтишкови-Лазне — город с 1793 года. Как бальнеологический курорт существует с 1827 года на базе Хебских железисто-щелочных источников (всего их 24). Богемские минеральные воды углекислые хлористые натриевые, сульфатно-гидрокарбонатные, отличаются также высоким содержанием железа. Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваний мочеполовой системы. Методы лечения — ванны, ингаляции, питьё минеральных вод. В лечении используется железистый торф. Близ города — природный парк Гайек.

Климат 
Климат умеренный, сухой, с нежарким летом и довольно мягкой зимой (средняя температура июля +17,5 °C, с мая по сентябрь +15,2 °C; осадков выпадает около 700 мм в год). Курорт хорошо защищен от ветров горами. Сезон с мая по октябрь.

Население

Города-побратимы

См. также 
 Церковь Равноапостольной Ольги (Франтишкови-Лазне)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края
Курорты Чехии